Wiosna peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Wiosna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wiosna, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.

Organisation 
 Wiosna, un parti politique polonais de centre gauche fondé en 2019 par Robert Biedroń.